Amerikai Egyesült Államok
 Minnetonka (Minnesota)
 Minnetonka Beach (Minnesota)
 Kanada
 Minnetonka (Winnipeg)